Sonnette steht für folgende geographische Objekte:
 Son-Sonnette, Fluss in Frankreich in der Region Nouvelle-Aquitaine, Nebenfluss der Charente
 Sonnette (Son-Sonnette), Fluss in Frankreich in der Region Nouvelle-Aquitaine, Nebenfluss der Son-Sonnette
 Sonnette (Vallière), Fluss in Frankreich in der Region Bourgogne-Franche-Comté, Nebenfluss der Vallière
 Val-Sonnette, französische Gemeinde im Département Jura
 Beaulieu-sur-Sonnette, französische Gemeinde im Département Charente

Siehe auch:
 Sonnet